Благодійний фонд «Повір у себе»— неприбуткова організація, заснована Віктором та Іриною Іванчиками у 2009 році. Мета фонду — сприяння розвитку освіти: матеріальна і духовна підтримка молодих талантів.

Голова правління фонду — Світлана Мозгова.

Стипендіальна програма 
Стипендійна програма фонду «Сільській дитині — сучасну освіту» створена для підтримки талановитих дітей із сільської місцевості, які прагнуть здобути якісну вищу освіту, отримати професію та реалізувати себе як особистість, та які, в силу соціально-економічних умов, не можуть отримати достатньої фінансової підтримки від батьків чи від держави.

Програмою надаються:

 річні іменні академічні стипендії на здобуття ступеня «бакалавра»;
 благодійну допомогу на оплату гуртожитку під час навчання для здобуття диплома «бакалавра»;
 ґранти на індивідуальні студентські проекти (подорожі, пов'язані із участю в конференціях, семінарах, мережевих заходах тощо), передусім тим студентам, які зорієнтовані на розвиток лідерства, дослідження на особливо важливі для суспільства теми, винаходи, соціальну активність, особисті досягнення, які сприятимуть реалізації задекларованих цінностей фонду.

Стипендіатами Фонду вже стали 510 дітей.

Вищі навчальні заклади-партнери БФ "Повір у себе":

 Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника
 Український католицький університет
 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
 КНУ ім. Тараса Шевченка
 Харківський національний університет радіоелектроніки
Результати реалізації програми «Сільській дитині — сучасну освіту»:

 Полтавка Ольга Петлюх, студентка Полтавського національного технічного університетуі імені Юрія Кондратюка та увійшла до 30 найкращих молодих архітекторів України.
 Ганна Сірий-Козак, студентка ПНПУ обійняла посаду заступника директора в приватній школі «Чарівний світ».
 Олександра Сиротенко — одна з перших стипендіаток фонду. Була студенткою ПНПУ, пізніше ХНУ імені Каразіна. Займається волонтерством, журналістикою, рекламою та стала однією з організаторок українсько-шведського фестивалю Meridian Poltava
 Андрій Рак, студент Харківського національного аерокосмічного університету став інженером-конструктором та проєктує гідравлічні системи.
 Оксана Панченко, студентка Національної музичної академії імені Петра Чайковського.
 Дар'я Балацька з Лубен — стипендіат благодійного фонду «Повір у себе». Нині дівчина вчиться у Запорізькому медуніверситеті та як ментор бере участь у роботі з талановитими підлітками.
 Михайло Ісип із Кобеляк навчається у Київському політехнічному інституті на факультеті електроенерготехніки й автоматики. Нині хлопець вдосконалює проєкт дешевого та екологічного транспорту для школярів і студентів — електровелосипед.
 Єлизавета Феденко навчається в Національному університеті «Одеська юридична академія». Вона вже стала молодшою юристкою й працює в одній із компаній Одеси.
 Анастасія Зуб зараз має власний бізнес, який розвиває разом зі чоловіком Сергієм.
 Анастасія Харченко навчалася у Полтавському національному педагогічному університеті. Зараз вона навчає дітей англійській мові в Полтавському «Центрі розвитку».
 Ігор Кузуб із відзнакою закінчив Національний університет харчових технологій. Нині він працює начальником служби логістики та закупівель на Глобинському цукровому заводі.

Проєкт «Підйом!» 
"Підйом!" - це майстерня лідерства та проєктного менеджменту для молоді, створена з метою активізувати сільську молодь до ініціативної участі в житті власних громад шляхом виховання лідерських навичок, проєктного мислення та досвіду впливу на навколишній світ через реалізацію власних задумів.

У проекті взяли участь 120 молодих мешканців сіл з чотирьох областей України. Навчання проходило в осередках УАЛ: харківському, полтавському, київському та львівському. За підсумками навчання, 11 кращих проєктів отримали гранти на реалізацію.

«Підйом!» є спільним проєктом фонду із агропромхолдингом «Астарта-Київ», Міжнародним жіночим клубом, Глобальним договором ООН в Україні та Українською академією лідерства.

За результатами діяльності проєкту та допомоги фонду було реалізовано:

У селищі Новооржицьке Оржицького районі учні місцевої школи оновили яблуневий сад у своєму селищі. Їхній проект мав назву «ЯблуньОК — осіння насолода».
 Школярі з Василівки Чутівського району втілили проект шкільного радіо. Воно працює з вересня 2019 року. Ефіри ведуть самі школярі.
 Учні Великобузівської школи Шишацького району взяли створили «Lilac tree» — майстерня виробів з деревини, які потім йдуть на продаж. Виручені кошти учні місцевої школи вкладають у нове обладнання, щоб створювати ще якісніші товари.
 Учні Білицької школи Кобеляцького району створили проект спортивно-тренувального майданчику «Смуга перешкод». Окрім уроків захисту Вітчизни, там проходять заняття гуртка «Школа безпеки», учасники якого представляють Полтавську область на всеукраїнських змаганнях.
 Школярі в селі Староаврамівка Хорольського району створили «Парадайз» — проект лаундж-зони для своєї школи. На перервах учні збираються, спілкуються та грають у настільні ігри.

Проєкт РІД 
Це культурно-мовний табір для набувачів фонду та сільських школярів, спрямований на підвищення рівня англійської через спілкування з носіями мови, ознайомлення та порівняння американської та української культури, виховання лідерських якостей та залучення молоді до створення власних проектів з можливістю реалізувати їх у селах та громадах.

В проєкті було задіяно тридцять учасників та три англомовні ментори. Навчання проходило у с. Яреськи Полтавської області. Протягом тижня учасники проекту слухали англомовні лекції з лідерства, сталого розвитку, ораторського мистецтва та медіа-грамотності, активно працювали в командах, відвідували музеї Полтаві та побували у Американському будинку у Києві. За підсумками навчання було створено 6 проєктів, кращі з яких отримали грант на реалізацію.

«РІД: Розвивайся. Інтегруйся. Дій.» — був спільним проєктом фонду з агропромхолдингом «Астарта-Київ» та фондом Fulbright Ukraine.

Форум «Повір у себе» 
Це одноденний івент для стипендіатів та учасників програм благодійного фонду «Повір у себе». На форумі молодь слухає надихаючі виступи успішних людей, які є вихідцями з селищ чи маленьких міст. І на власні очі бачить шлях успіху сьогоднішніх лідерів з різних галузей. Такі виступи мотивують повірити у себе і у справу, якою людина хоче займатись в майбутньому.

Воркшопи й дискусійні панелі допомагають учасникам форум усвідомити свою роль у суспільстві й показують можливості розвитку власної громади у тій сфері, яка їм найбільше цікава.

А неформальна програма надає можливість учасникам познайомитись з провідними громадськими організаціями України, цікавими проектами, волонтерськими об'єднаннями, приватними компаніями та міжнародними програмами.

Ukrainian Emerging Leaders Program від Стенфордського університету 
Це програма Стенфордського університету, розроблена для підготовки українських політичних діячів, юристів, соціальних підприємців, бізнесменів, а також лідерів громадських організацій. Навчання триває 10 місяців.

Ціль програми: розвиток лідерських навичок учасників програми, а також зміцення їхньої наукової бази задля вирішення проблем розвитку в Україні. На програму відбирають трьох кандидатів.

Вимоги до кандидатів:

 Бути громадянами України та проживати на її території. Також планувати повернутися в Україну після закінчення програми.
 Вік кандидатів: не менше 28 років.
 Кандидати повинні продемонструвати професійні або особисті досягнення у відповідних сферах: демократія, розвиток, верховенство права.
 Вони повинні мати щонайменше 5 років досвіду роботи. Більше досвіду – більше шансів потрапити на програму.
 Диплом бакалавра.
 Гарне знання англійської мови, як усної, так і письмової.

Благодійний фонд «Повір у себе» є одним з партнерів програми.

Джерела 

Благодійні фонди України